Гонсало Фернандес (Ернандес) де Кордоба-і-Енрікес де Агілар (1 вересня 1453 — 2 грудня 1515) — військовий та державний діяч королівства Іспанії, генерал-капітан, учасник підкорення Гранадського емірату та початку Італійських війн. Мав прізвисько — Великий капітан ().

Молодість 
Походив з андалузьких ідальго Агілар. Другий син сеньйора Педро Фернандеса де Агілар і Ельвіри де Еррера-і-Енрікес, стриєчної сестри арагонської королеви Хуани Енрікес. Народився 1453 року в родинному замку Монтілья. Рано втратив батька. Разом зі старшим братом Альфонсом Гонсало виховувався в Кордові під опікою Педро де Каркамо. У дитинстві він був прийнятий пажем на службу до принца Альфонсо Астурійського, а після його смерті 1468 року увійшов до почту принцеси Ізабелли. 1474 року остання стала королевою Кастилії, що суттєво посприяло подальшій кар'єрі Гонсало.

Відзначився у війні за кастильську спадщину 1475—1479 років, зокрема під орудою Алонсо де Карденаса, магістра ордена Сантьяго, у битві біля Альбуері в 1479 році проти португальців. Під час цієї війни оженився на своїй родичці Ізабеллі де Монтемайор, яка незабаром померла під час пологів. Отримав від старшого брата посаду алькальда Сантаельї, але був схоплений особистим ворогом Дієго Фернандесом де Кордова-і-Монтемайор. Звільнився лише 1476 року завдяки втручанню королеви Ізабелли I.

Війна з Гранадою 
З 1482 року брав участь у війні проти Гранадського емірату. Відзначився під час захоплення важливого замку Тахара. В подальшому сприяв захопленню міст Ільйора і Монтефріо. 1486 року призначено алькайдом Ільойри. Зрештою Гонсало Фернандес де Кордоба 1492 року в Лосі полонив еміра Мухаммада XII. Під час цієї війни пошлюбив Марію Манріке де Лара-і-Еспіноза, придворну королеви Ізабелли I, з роду герцогів Нахери. 1494 року супроводжував колишнього еміра до Феса. Також на дяку від королеви отримав володіння Орхіва і певні ренти на виробництво шовку в Гранаді, що сприяло збільшенню його статків.

Перша Італійська війна 
З початком Італійських війн в рамках домовленостей Венеціанської ліги 1495 року очолив 6 тис. піхоти і 700 кінноти для захоплення Неаполітанського королівства. Гонсало висадився в Калабрії, зайнявши Реджо та навколишні містечка. Незважаючи на те, що неаполітанський король Альфонсо II зазнав поразки в битві при Семінарі, де Кордоба маневрував з великою майстерністю та домігся кількох успіхів, включаючи захоплення Ателли влітку 1496 року. Наступного року допоміг Фредеріку I затвердитися на троні Неаполю, змусивши французькі війська залишити ці землі. Натомість отримав титули герцога Сант Анджело і герцога Терраново з численними маєтностями. Також в цей час його неофіційно стали звати Великий капітан.

Невдовзі за цим відвоював Остію для папи римського Олександра VI, у якого цей порт захопив французький найманець і біскайський капер Менальдо Гуерра. На дяку Гонсало отримав від понтифіка Золоту троянду та Благословенний меч. Втім відкинув спробу Олександра VI налаштувати себе проти короля Фернандо II. 1498 року повертається до Іспанії.

Кандійська кампанія 
Відповідно до домовленостей з Венеційською республікою король Фернандо II наказав Гонсало рушити на допомогу Кандії. 2 жовтня 1500 року зібравши війська в Кастилії, Сицилії з 10 тис. піхоти і кінноти де Кордоба прибув до Криту. Потім вдалося відвоювати Кефалонію, завершивши кампанію взяттям 24 грудня фортеці Святого Георгія.

Друга Італійська війна 
1501 року з військом рушив на південь Італії, щоб зайняти Апулію і Калабрію відповідно до Гранадського договору про розподіл Неаполітанського королівства з Францією. Зустрів спротив місцевої шляхти в Таранто, яке вдалося приборкати силою лише у 1502 році.

Невдовзі почалися сутички з французами з володіння в Базилікаті. Спочатку Гонсало проводив оборонні дії, чекаючи на допомогу з Іспанії. За цим перейшов у наступ, взявши місто Руво-ді-Пулья, а 28 квітня 1503 року здобув перемогу в битві при Черіньолі над військами французького командувача Луї де Арманьяк-Немура. Потім зайняв фортеці Кастель-Нуово та Кастель-дель-Ово. Великий капітан не зміг взяти Гаету і встановив оборонну лінію на річці Гарельяно, спираючись на замки Монтекассіно та Рока-Сека, щоб закрити французький прохід до Неаполю. 27 грудня 1503 року в битві при Гарільяно переміг французьку армію Лодовіко II де Салуццо. За цим відбулася капітуляція Гаети і Неаполя.

Подальша діяльність 
1504 року призначено віцекоролем Неаполітанського королівства. Того ж року наказав схопити Чезаре Борджіа, що прибув до Неаполя, якого було відправлено до Валенсії. Через побоювання короля Фернандо II, що де Кордоба стане незалежним правителем, у 1507 році його було позбавлено посади через підозру у, начебто, привласнені коштів під час попередніх військових кампаній. Він повернувся до Іспанії, де зумів виправдатися, але не повернув своїх посад.

15 липня 1508 року призначено алькайдом Лохи, титули герцога Сесса, герцога Монтальто і герцога Андріа, але не отримав обіцяного призначення очолити військовий орден Сантьяго. Тут створив своєрідний політичний ґурток, де обговорювалися події в королівстві. Активно листувався з провідними посадовцями, зокрема кардиналом Франсіско Хіменесом де Сиснеросом і прийняв італійського діяча Франческо Гвічардіні, що розлютило монарха. У серпні 1515 року перебрався до Гранади, де помер від малярії 2 грудня того ж року.

Військова майстерність 
Вважаєтсья одним з перших командувачів, що керував об'єднаними піхотою, кавалерією та артилерією, використовуючи підтримку з моря. Він міг вправно перекидати свої війська і вивести ворога на місцевість, яку вибрав як найсприятливішу. Зробив революцію у військовій техніці, реорганізувавши піхоту в полки (зародок майбутніх терцій), які вишикував у 3 лінії, щоб мати резерв та можливість маневру. Також подвоїв частку аркебузирів, по одному на кожні п'ять піхотинців, і озброїв двох піхотинців із п'яти короткими мечами та метальними списами. Він надав кавалерії важливішої ролі у переслідуванні противника, а не в проламуванні ворожого шикування.

Примітки

Джерела 
 Lynch, John (1981). Spain Under the Hapsburgs, Volume One (2nd ed.). New York University Press.
 Ruiz-Domènec, José Enrique (2002). El Gran Capitán: Retrato de una época. Barcelona: Ediciones Península. ISBN 84-8307-460-5.
 Yus Cabrera, Antonio; Suárez Fernández, Luis (2007). Los reyes católicos. Madrid: Madrid Club Internacional del Libro, D.L., Serie Historia de España , 8. ISBN 84-407-1810-1.

Іспанські генерали
Іспанські герцоги
Учасники Італійських війн
Віцекоролі Неаполю